Dies ist eine Liste der Städte in der Zentralafrikanischen Republik.

Die mit Abstand größte Agglomeration in der Zentralafrikanischen Republik ist Bangui mit einer Einwohnerzahl von 726.310 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich rund 20 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. 

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 4000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 8. Dezember 1975 und 8. Dezember 1988, Berechnungen für den 1. Januar 2005 und für das Jahr 2012 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Präfektur bzw. Wirtschaftspräfektur), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Bangui bildet einen eigenen Hauptstadtdistrikt und gehört keiner Präfektur an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung der Zentralafrikanischen Republik
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Division des Statistiques
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in der Zentralafrikanischen Republik
 Einwohnerzahlen 1988, 2003, 2012
 Einwohnerzahlen für 2022 auf der Seite des Statistikinstitutes des Zentralafrikanischen Republik

 
Zentralafrikanische Republik